Stojanow oder Stojanov (kyrillisch Стоянов) ist der Familienname folgender Personen:

 Alek Stojanov (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 

 Atanas Stojanow (* 1969), bulgarischer Künstler
 Christijan Stojanow (* 1998), bulgarischer Mittelstreckenläufer
 Christo Stojanow († 1895), bulgarischer Jurist und Politiker
 Blagowest Stojanow (* 1968), bulgarischer Kanute
 Borislaw Stojanow (* 1904), bulgarischer Radrennfahrer
 Daniel Stojanow (* 1986), deutsch-bulgarischer Sänger und Songwriter
 
 Emil Stojanow (* 1959), bulgarischer Politiker und Verleger, Bruder von Petar Stojanow
 Gawril Stojanow (1929–2005), bulgarischer Fußballspieler und -trainer 
 Ilijan Stojanow (* 1977), bulgarischer Fußballspieler
 Iwajlo Stojanow (* 1981), bulgarischer Fußballschiedsrichter

 Kiro Stojanov (* 1959), mazedonischer Geistlicher
 Kostadin Stojanow (* 1986), bulgarischer Fußballspieler
 Krum Stojanow (* 1992), bulgarischer Fußballspieler
 Ljudmil Stojanow (1888–1973), bulgarischer Schriftsteller
 Maxim Wladimirowitsch Stojanow (* 1987), russischer Schauspieler
 Nedjalko Stojanow (* 1955), bulgarischer Radrennfahrer
 Nikola Stojanow (* 1984), bulgarischer Ringer
 Nikolai Andreew Stojanow (1883–1968), bulgarischer Botaniker
 Petar Stojanow (* 1952), bulgarischer Politiker und Jurist
 Sachari Stojanow (1850–1889), bulgarischer Revolutionär, Ideologe, Politiker, Historiker und Schriftsteller
 Uroš Stojanov (* 1989), serbischer Fußballspieler
 Wesselin Stojanow (1902–1969), bulgarischer Komponist
 Wladislaw Stojanow (* 1987), bulgarischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Stoianov
 Stojanowa
 Stoyanov